

В математике 
 Недостаточное число
 Odious number
 Бесквадратное число
 Число Кита
 18-е простое число (парное —  — простые числа близнецы)
 261 = 2305843009213693952
 61-е число Фибоначчи, равное  — наименьшее пандигитальное число Фибоначчи.11
 Это наименьшее простое число,которое прочитанное справа налево становится квадратом натурального числа (). Это также наименьшее целое число результат возведения которого в самоё себя (6161) имеет сумму цифр, являющуюся квадратом натурального числа.
 Только для трёх двузначных чисел () можно получить путём возведения в квадрат некоего натурального числа число, оканчивающееся на пятикратное повторённое искомое число. Для числа 61 это будет ² = 1739288516161616161.
 В пространстве размерности 61 выполняется обобщённая гипотеза Пуанкаре, в том числе её вариант, называемый гладкой гипотезой Пуанкаре; иными словами, в пространстве размерности 61 нет экзотических сфер. Это единственная нечётная размерность, большая 5, которая обладает таким свойством.

В науке 
 Атомный номер прометия

В других областях 
 61 год; 61 год до н. э., 1961 год
 ASCII-код символа «=»
 61 — Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Ростовской области.
 По единой нумерации моделей вагонов 61 — обозначение электропоездов (61-21, 61-62 и так далее).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Число 61 // «Математическая ассоциация Америки»

Простые числа